The Hits: Chapter One (на български: Хитовете: Глава първа) е първият сборен албум на американската поп-група Бекстрийт Бойс, издаден през октомври 2001 година. Албумът е с общи продажби от 1 834 000 копия в САЩ, 1 000 000 в Япония, 300 000 във Великобритания, 150 000 в Германия и 14 000 000 копия в света. Албумът достига 4-то място в САЩ и получава златна сертификация.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (разширена версия) – 4:47
 „As Long as You Love Me“ – 3:34
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „I'll Never Break Your Heart“ – 4:50
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „The One“ – 3:48
 „More than That“ (Radio Mix) – 3:43
 „Drowning“ – 4:27

Канадско издание 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (разширена версия) – 4:47
 „As Long as You Love Me“ – 3:34
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „We've Got It Goin' On“ – 3:41
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „I'll Never Break Your Heart“ – 4:50
 „Get Down (You're the One for Me)“ – 3:52
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „More than That“ – 3:43
 „Drowning“ – 4:27

Британско/Азиатско издание 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (разширена версия) – 4:47
 „As Long as You Love Me“ – 3:34
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „We've Got It Goin' On“ – 3:41
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „I'll Never Break Your Heart“ – 4:50
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „Get Down (You're the One for Me)“ – 3:52
 „Anywhere for You“ – 4:42
 „The One“ – 3:48
 „More than That“ – 3:43
 „Drowning“ – 4:27

Испанско издание 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (разширена версия) – 4:47
 „As Long as You Love Me“ – 3:34
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „We've Got It Goin' On“ – 3:41
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „I'll Never Break Your Heart“ – 4:50
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „Get Down (You're the One for Me)“ – 3:52
 „Anywhere for You“ – 4:42
 „More than That“ – 3:43
 „Drowning“ – 4:27
 „Nunca Te Haré Llorar (I'll Never Break Your Heart)“ – 4:38

Италианско издание 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (разширена версия) – 4:47
 „As Long as You Love Me“ – 3:34
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „We've Got It Goin' On“ – 3:41
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „I'll Never Break Your Heart“ – 4:50
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „Get Down (You're the One for Me)“ – 3:52
 „Anywhere for You“ – 4:42
 „More than That“ – 3:43
 „Drowning“ – 4:27
 „Non Puoi Lasciarmi Cosi“ – 3:55

Европейско издание 1 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ – 3:48
 „As Long as You Love Me“ (разширена версия) – 3:34
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „We've Got It Goin' On“ – 3:41
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „I'll Never Break Your Heart“ – 4:50
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „Get Down (You're the One for Me)“ – 3:52
 „Anywhere for You“ – 4:42
 „More than That“ – 3:43
 „Drowning“ – 4:27

Европейско издание 2 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ – 3:44
 „As Long as You Love Me“ (радио версия) – 3:40
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „We've Got It Goin' On“ – 3:41
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „I'll Never Break Your Heart“ – 4:50
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „Get Down (You're the One for Me)“ – 3:52
 „Anywhere for You“ – 4:42
 „More than That“ – 3:43
 „Drowning“ – 4:27
 „The Perfect Fan“ – 4:13

Латиноамериканско издание 1 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (разширена версия) – 4:47
 „As Long as You Love Me“ – 3:34
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „We've Got It Goin' On“ – 3:41
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „The One“ – 3:48
 „More than That“ – 3:43
 „Drowning“ – 4:27
 „Nunca Te Haré Llorar (I'll Never Break Your Heart)“ – 4:38
 „Donde Quieras Yo Iré (Anywhere for You)“ – 4:42

Латиноамериканско издание 2 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (разширена версия) – 4:47
 „As Long as You Love Me“ – 3:34
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „We've Got It Goin' On“ – 3:41
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „I'll Never Break Your Heart“ – 4:50
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „Get Down (You're the One for Me)“ – 3:52
 „Anywhere for You“ – 4:42
 „The One“ – 3:48
 „More than That“ – 3:43
 „Drowning“ – 4:27
 „The Perfect Fan“ – 4:13
 „Nunca Te Haré Llorar (I'll Never Break Your Heart)“ – 4:38
 „Donde Quieras Yo Iré (Anywhere for You)“ – 4:42

Японско издание 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (разширена версия) – 4:47
 „As Long as You Love Me“ – 3:34
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „Anywhere for You“ – 4:42
 „Get Down (You're the One for Me)“ – 3:52
 „I'll Never Break Your Heart“ – 4:50
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „The One“ – 3:48
 „More than That“ – 3:43
 „Drowning“ – 4:27
 „The Perfect Fan“ – 4:13

Австралийско издание 
 „I Want It That Way“ – 3:35
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (разширена версия) – 4:47
 „As Long as You Love Me“ – 3:34
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 3:56
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:54
 „All I Have to Give“ – 4:38
 „Larger than Life“ – 3:54
 „I'll Never Break Your Heart“ – 4:50
 „The Call“ – 3:25
 „Shape of My Heart“ – 3:52
 „Get Down (You're the One for Me)“ – 3:52
 „Anywhere for You“ – 4:42
 „The One“ – 3:48
 „More than That“ – 3:43
 „Drowning“ – 4:27
 „The Perfect Fan“ – 4:13

Greatest Hits – Chapter 1: Видео албум 
 „I Want It That Way“ (видеоклип)
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (видеоклип)
 „As Long as You Love Me“ (видеоклип)
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ (видеоклип)
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ (видеоклип)
 „We've Got It Goin' On“ (видеоклип)
 „All I Have to Give“ (видеоклип)
 „Larger than Life“ (видеоклип)
 „I'll Never Break Your Heart“ (видеоклип)
 „The Call“ (видеоклип)
 „Shape of My Heart“ (видеоклип)
 „Get Down (You're the One for Me)“ (видеоклип)
 „Anywhere for You“ (видеоклип)
 „The One“ (видеоклип)
 „More than That“ (видеоклип)

Корейско издание 
 „All I Have to Give“ (The Conversation Mix) – 4:14
 „Shape of My Heart“ (Soul Solution Mixshow Edit) – 5:50
 „As Long as You Love Me“ (Soul Solution Club Mix) – 8:07
 „Larger than Life“ (Jack D. Elliot Radio Mix) – 4:01
 „More than That“ (Hani Radio Edit) – 4:03
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (MultiMan Remix) – 4:08

Тайванско издание 
 „Give Me Your Heart“
 „You Wrote the Book on Love“
 „If You Knew What I Knew“
 „My Heart Stays with You“
 „All I Have to Give“ (акапела)
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (Matty's Club Mix)
 „Shape of My Heart“ (Soul Solution Radio Mix)
 „The Call“ (Neptunes Remix with Rap)
 „Drowning“ (Dezrok Club Mix)

Jive Records Shop additional 12-inch vinyl 
 „Everybody (Backstreet's Back)“ (Sharp London Vocal Mix) – 7:58
 „As Long as You Love Me“ (Jason Nevins Radio Mix) – 3:38
 „I Want It That Way“ (Morales Club Version) – 7:25
 „All I Have to Give“ (Soul Solution Club Mix) – 6:34

The Video Hits – Chapter One DVD (САЩ) 
 „Quit Playing Games (with My Heart)“ – 3:56
 „As Long as You Love Me“ – 3:39
 „Everybody (Backstreet's Back) (европейска версия)“ – 5:01
 „I'll Never Break Your Heart (американска версия) (алтернативно DVD редактиран)“ – 4:41
 „All I Have to Give (американска версия)“ – 4:06
 „I Want It That Way“ – 3:40
 „Larger than Life“ – 5:19
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“ – 4:21
 „The One“ – 3:58
 „Shape of My Heart“ – 3:49
 „The Call“ – 4:03
 „More than That“ – 3:58

The Greatest Video Hits – Chapter One DVD (Япония) 
 „We've Got It Goin' On“
 „Anywhere for You“
 „Get Down (You're the One for Me)“
 „I'll Never Break Your Heart“
 „Quit Playing Games (with My Heart)“
 „Everybody (Backstreet's Back)“
 „As Long as You Love Me“
 „All I Have to Give“
 „I Want It That Way“
 „Larger than Life“
 „Show Me the Meaning of Being Lonely“
 „The One“
 „Shape of My Heart“
 „The Call“
 „More than That“
 „Drowning“

Албуми на Бекстрийт Бойс
Музикални албуми от 2001 година